Суперкубок Нідерландів з футболу 2008  — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 серпня 2008 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Феєнордом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2008
Нідерланди
2008 у нідерландському спорті
Серпень 2008